Белиця () — община в Благоєвградській області, Болгарія. Населення становить 9 927 осіб (станом на 1 лютого 2011 року). Адміністративний центр громади — однойменне місто.

Населення та склад общини

Примітки

Посилання 
  

Общини Благоєвградської області